Куп УЕФА 1980/81. је 10. сезона такмичења под окриљем УЕФЕ у ком су наступали клубови из најјаче лиге сваке европске земље који се нису пласирали у Куп европских шампиона и Куп победника купова.

Такмичење је почело 16. септембра 1980. и завршило се финалним двомечом одиграним 6. и 20. маја 1981.

Учествовала су 64 клуба из 31 националног савеза. Због политичких разлога девету сезону заредом није било представника Албаније.

Прво коло 
Прве утакмице су игране 16/17. септембра, а реванш утакмице од 24. септембра до 1.октобра 1980.

|}

Друго коло 
Прве утакмице су игране 21/22. октобра, а реванш утакмице 4/5. новембра 1980.

|}

Треће коло 
Прве утакмице су игране 26. новембра, а реванш утакмице 10. децембра 1980.
 

|}

Четвртфинале 
Прве утакмице су игране 4. марта, а реванш утакмице 18. марта 1981.

|}

Полуфинале 
Прве утакмице су игране 8. априла, а реванш утакмице 22. априла 1981.
 

|}

Финале

Прва утакмица

Друга утакмица

Види још 
 Лига шампиона 1980/81.
 Куп победника купова 1980/81.

Референце

Спољашње везе 

 Сезона 1980/81. на сајту УЕФА

Сезоне Купа УЕФА
Сезона 1980/81. у УЕФА такмичењима